Von Schulte

steht für
 Schulte (Adelsgeschlecht)

ist der Name von
 Auguste von Schulte (1800–1856), deutsche Malerin
 Caspar Detlev von Schulte (1771–1846), hannoverscher Minister
 Johann Friedrich von Schulte (1827–1914), deutscher Jurist